Ursus (lateinisch für „Bär“) steht für:

 einen männlichen Vornamen, siehe Urs (Vorname)
 Ursus (Bären), Gattung der Braunbären
 Ursus (Warschau), Stadtteil von Warschau
 Ursus (Bier), rumänisches Bier
 Ursus (Automarke), ehemalige französische Automobilmarke
 Ursus (Unternehmen), polnischer Traktorenhersteller
 Ursus Bus, polnischer Bushersteller
 Nutzfahrzeugmarke des polnischen Unternehmens Pol-Mot
 Ursus Traktorenwerk (Wiesbaden), deutscher Traktorenhersteller
 Ursus (Schiff), Leichter zum Transport von Schwergütern
 Ursus (fiktive Person), Roman- und Filmheld aus dem Altertum
 Originaltitel des Filmes Ursus – Rächer der Sklaven

Ursus ist der Name folgender Personen:
 Ursus von Aosta († um 529), katholischer Priester; Heiliger der katholischen Kirche
 Ursus (Mitdoge), Mitdoge von Venedig
 Urso von Salerno (Urso von Kalabrien, Ursus Calaber, Urso Salernitanus; † 1225), italienischer Arzt, Philosoph und Autor
 Ursus von Solothurn († um 303), Märtyrer der legendären Thebaischen Legion; Schutzpatron der Schweizer Stadt Solothurn
 Lucius Iulius Ursus, römischer Suffektkonsul 85, 98, 100
 Lucius Iulius Ursus Servianus, römischer Politiker
 Nicolaus Reimers (Raimarus Ursus) (1551–1600), Astronom und Kaiserlicher Mathematiker bei Rudolf II.
 Septimius Ursus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Siehe auch:
 Orso
 Urs
 Ursus & Nadeschkin